Crockett County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Crockett County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Crockett County (Texas) – okres státu Texas